Francis Byrne peut désigner :	
 Francis John Byrne (1934-2017), historien irlandais ;
 Francis Byrne (1877-1938), député à l'Assemblée législative du Québec et maire de Charlesbourg ;
 Francis Barry Byrne (1883-1967), architecte américain ;
 , homme politique australien.

Voir aussi 
 James Francis Byrnes (1882-1972), 104 gouverneur de la Caroline du Sud et 43 secrétaire d'État des États-Unis.